Han Grenade è un cocktail speciale (a base di vodka, rum, gin e liquore al melone), venduta congelata o con ghiaccio esclusivamente in cinque bar con licenza nel quartiere francese di New Orleans.

Storia 
I proprietari del bar Tropical Isle fondarono il cocktail durante l' Esposizione Mondiale della Louisiana del 1984, creando la Hand Grenade al gusto di melone come loro cocktail d'autore. Dal gennaio 1992, la bevanda è stata servita in un contenitore di plastica verde, traslucida, con una base bulbosa e strutturata a forma di granata a mano di grandi dimensioni.